Орє́хов — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Інга Орєхова (* 1989) — українська професійна баскетболістка, виступала за клуб Жіночої національної баскетбольної асоціації «Коннектикут Сан».
 Орєхова Любов Леонідівна (* 1959) — радянська гребчиха-байдарочниця, виступала за збірну СРСР на початку 1980-х років.

Чоловіки 
 Орєхов Андрій Миколайович (1960—2003) — підполковник міліції, начальник відділу Управління МВС України у Львівській області. Разом із Богданом Міськом загинув під час затримання «банди Сушка».
 Орєхов Віктор Олексійович ( 1944) — колишній капітан П'ятого управління КДБ СРСР, який допомагав радянським дисидентам.
 Орєхов Олег Борисович ( 1967) — колишній український футбольний арбітр.
 Орєхов Олександр Олександрович ( 1983, Кропоткін) — російський футболіст, захисник клубу «Рубін».
 Орєхов Петро Іванович (1899—1981) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, гвардії майор, Герой Радянського Союзу, почесний громадянин Бердичева.
 Орєхов Сергій Миколайович — голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.
 Орєхова Дарія Володимирівна ( 1982, Берлін, НДР) — українська акторка театру та кіно.

Див. також 
 Орєховськ
 Орєшков

Російські прізвища